La Coppa di Francia 1971-72 fu la 55ª edizione della coppa nazionale francese di calcio.
La finale di quell'edizione di manifestazione coincise con il primo incontro di club che si tenne al rinnovato Parco dei Principi di Parigi e vide l' battere 2-1 il .

Risultati

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Tabellone (fase finale)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971-1972